Kovács Dávid (Budapest, 1991. június 18. –) magyar labdarúgó, csatár. 2015 óta a Budafoki MTE játékosa.

Pályafutása 
Kovács Dávid az Újpest FC és az Újbuda FC labdarúgó-akadémiáján nevelkedett. Utóbbi csapatban 2008 augusztus 10-én mutatkozott be az NBIII-ban egy Budapest Honvéd II elleni mérkőzésen. 2008 és 2015 között összesen száznyolcvankét harmadosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Újbuda csapatában. 2015-ben lett a Budafoki MTE labdarúgója, mellyel 2017-ben NBIII-as bajnoki címet szerzett, valamint 2020-ban ezüstérmes lett az NBII-ben, így feljutottak az élvonalba. Jelenleg ő a Budafoki MTE csapatkapitánya.

Sikerei, díjai 
  Budafoki MTE
NBII:
 2019–20-as ezüstérmes

NBIII:
 2016–17-es bajnok

Magyar kupa:
 2016–17-es elődöntős

Jegyzetek

Források 

1991-ben született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói
Az NB III labdarúgói